Olbersdorf ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Olbersdorf, Gemeinde im Landkreis Görlitz in Sachsen

in Österreich:
 Olbersdorf (Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach), Ortsteil von Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg in Niederösterreich
 Olbersdorf (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil in der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

in Tschechien:
 der deutsche Name der Stadt Město Albrechtice im Okres Bruntál
 der deutsche Name der Gemeinde Albrechtice u Lanškrouna 
 der deutsche Name des Ortsteiles Albrechtice u Frýdlantu der Stadt Frýdlant

in Polen:
 Rososznica (Olbersdorf bei Münsterberg), eine Ortschaft der Gmina Ziębice (Münsterberg)
 Roztocznik (Olbersdorf), eine Ortschaft der Gmina Dzierżoniów (Reichenbach im Eulengeb.)
 Stójków (Olbersdorf Krs. Habelschwerdt), eine Ortschaft der Gmina Lądek-Zdrój (Bad Landeck)
 Olbrachcice (Olbersdorf O.S.), eine Ortschaft der Gmina Biała (Zülz), siehe Olbersdorf (Zülz)
 Olbrachcice Wielkie (Olbersdorf bei Frankenstein, 1934–45: Groß Olbersdorf), eine Ortschaft der Gmina Ząbkowice Śląskie 

Siehe auch:
 Großolbersdorf
 Kleinolbersdorf
 Waldolbersdorf